Termenul „Roza prenume feminin” se poate referi la:

Denumiri legate de geografie
Roza polară;
Roza vânturilor;

Nume de persoane
„Roza Luxemburg”, figură majoră a mișcării muncitorești Stânga modernă;
Metresa lui Franzi Cagliari, din opereta Sânge vienez;

Literatură și ziaristică
„Roza Mira” autor Leonid Andreev;
„Editura Roza Vânturilor”, București;
„Roza Vânturilor”  o culegere de articole gazetărești strînse de Nicolae C. Ionescu;

Alte utilizări
Războiul celor Două Roze din Anglia;
Roza vânturilor, o trupă românească de muzică folk;

Locuri
 Roza, sat în regiunea Iambol, Bulgaria.

Vezi și
Listă de zile onomastice
Rosa
Trandafir
Rozmarin

Prenume feminine